Теодор (Тео) ван Гог (; ) — нидерландский кинорежиссёр, продюсер, публицист и актёр, праправнучатый племянник живописца Винсента ван Гога (правнук брата художника Тео ван Гога). Был убит исламистским радикалом  в 2004 году.

Биография

Политика 
Ван Гог был членом нидерландской республиканской партии , которая защищала идеи отказа от монархии, и был другом депутата Пима Фортёйна убитого своим политическим оппонентом в 2002 году.

Фильм «Submission» 
Используя сценарий, написанный Айаан Хирси Али, Ван Гог снял 10-минутный фильм «». Фильм раскрывал и осуждал насилие над женщинами в исламском мире. «Submission» — английский перевод слова «покорность».

Убийца ван Гога в записке, прикреплённой к телу жертвы, объяснял, что совершил убийство с целью мести за фильм «Submission».

Убийство ван Гога 
Мохаммед Буйери убил ван Гога ранним утром во вторник 2 ноября 2004 года в Амстердаме, во время велосипедной поездки режиссёра на работу. Выстрелив в него девять раз, он перерезал жертве горло и нанёс колотые раны в грудь.

Убийца был арестован полицией после огнестрельного ранения в ногу, нанесённого ему в процессе погони и задержания. Им оказался Мохаммед Буйери, 26-летний гражданин и уроженец Нидерландов, по происхождению марокканец, подозреваемый в связи с террористической организацией Dutch Hofstad Network. Он также обвиняется в покушении на убийство полицейского и планировании убийства Айаан Хирси Али. Был приговорён 26 июля 2005 года к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Творчество

Публикации 
 Engel («Angel», 1990)
 Er gebeurt nooit iets («Nothing Ever Happens», 1993)
 Sla ik mijn vrouw wel hard genoeg? («Do I Beat My Wife Hard Enough?», 1996)
 De gezonde roker («The healthy smoker», 2000)
 Allah weet het beter («Allah Knows Best», 2003)
 De tranen van Mabel («The tears of Mabel», 2004)

Фильмография 

 Luger (1982)
 Een dagje naar het strand («A Day at the Beach», 1984)
 Charley (1986)
 Terug naar Oegstgeest («Back to Oegstgeest», 1987)
 Loos («Wild», 1989)
 Vals licht («Fake Light», 1993)
 Ilse verandert de geschiedenis («Ilse Changes History», 1993)
 06 (1994)
 Reunie («Reunion», 1994)
 Eva (1994)
 Een galerij: De wanhoop van de sirene («A Gallery: The Despair of the Siren», 1994)
 De Eenzame Oorlog Van Koos Tak («Koos Tak’s Lonely War», 1995)
 Blind Date (1996)
 Hoe ik mijn moeder vermoordde («How I Killed My Mother», 1996)
 In het belang van de staat («In the Interest of the State», 1997)
 Au («Ouch», 1997)
 De Pijnbank («The Rack», 1998)
 Baby Blue (2001)
 De nacht van Aalbers («Aalbers’s Night», 2001)
 Najib en Julia (2002)
 Interview (2003)
 Zien («Seeing», 2004)
 Submission (2004)
 Cool (2004)
 06/05 (2004)
 Medea (2005)

 Незаконченные фильмы 
 Bad (A «lesbian road movie»). Выпуск был запланирован на 2005 год.
 Duizend en één Dag'' («Thousand and One Days»). Драма о молодых мусульманах, борющихся за свободу вероисповедания.

См. также 
 Фортёйн, Пим
 Хирси Али, Айаан
 Ислам в Европе
 Карикатурный скандал 2005—2006 годов

Примечания

Литература

Ссылки 

 Полу Маккартни грозят смертью
 ВВС Russian.com: Голландия скорбит по убитому режиссёру
 ВВС Russian.com: Голландия без ван Гога
 Убийство в Амстердаме
 Фильм «Submission» от Тео ван Гога (с русскими субтитрами)
 «Кто захочет убить деревенского дурачка?»
 «В Амстердаме арестован подозреваемый в убийстве известного голландского режиссёра Тео Ван Гога»
 

Свобода слова
Свобода вероисповедания
Кинорежиссёры-документалисты Нидерландов
Жертвы терактов в Нидерландах
Умершие от холодного оружия
Винсент Ван Гог